Вест Честер има више значења:
 Вест Честер (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Вест Честер (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија